Alanis bezeichnet:
 Alanís (Sevilla), eine Gemeinde in der spanischen Provinz Sevilla
 Alanis Morissette (* 1974), kanadisch-US-amerikanische Sängerin
 Alanis (Album), das erste Musikalbum von Alanis Morissette
 Alanis (Film), Film der argentinischen Regisseurin Anahí Berneri

Alanís ist der Familienname folgender Personen:
 Cliserio Alanís, Militär der Mexikanischen Revolution
 Eduardo Alanís (* 1950), mexikanischer Schwimmer
 Federico Montes Alanís (1884–1950), mexikanischer Botschafter
 Joan Martí Alanís (1928–2009), Bischof von Andorra
 José Alanís (1910–2003), mexikanischer Sportschütze
 Jose Alanis († 2014), uruguayischer Karnevalist
 Juan Alanís (* 1946), mexikanischer Schwimmer
 Luis Alberto Álvarez Alanis (* 1981), mexikanischer Fußballspieler
 Luis Rodríguez Alanís (* 1991), mexikanischer Fußballspieler 
 Mauro Alanís (* 1934), mexikanischer Gewichtheber
 Oswaldo Alanís (* 1989), mexikanischer Fußballspieler
 Raúl Alanís (* 1948), mexikanischer Wasserballspieler
 Salvador Alanís (1912–??), mexikanischer Leichtathlet